Dmytro Tschumak ist der Name folgender Personen:

* Dmytro Tschumak (Fechter) (* 1980), ukrainischer Fechter 
 Dmytro Tschumak (Gewichtheber) (* 1990), ukrainischer Gewichtheber